Дударенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дударенко, Александр Сергеевич (род. 1995) — украинский футболист.
 
 Дударенко, Владимир Иванович (1946—2017) — советский футболист.